

Personnalités 

 Charles Le Gobien (1652-1708), prêtre jésuite, missionnaire en Chine, écrivain ;
 Jean-Baptiste Le Gobien (1668-1723), navigateur et officier de marine français, directeur de la Compagnie des Indes ;
 Pierre Le Gobien (1767-1788), officier de marine français, membre de l'expédition de La Pérouse.